Micrometro – unità di misura della lunghezza
 Micrometro – strumento di misura
Micrometro di Galileo
Micrometro filare

Altri progetti